Овчинники — название населённых пунктов в России:

 Овчинники — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Овчинники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Овчинники — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Овчинники — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Овчинники — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Овчинники — деревня в Ржевском районе Тверской области.